Бо́ндарев Дми́трий Никола́евич (16 мая 1968, село Новосёлки Каширского района Московской области — 12 октября 1986, Афганистан) —  советский военнослужащий из посёлка Новосёлки городского округа Кашира. Участник военного конфликта в Афганистане. Награждён орденом Красной Звезды (посмертно).

Биография 
Дмитрий родился 16 мая 1968 года в селе Новосёлки Каширского района Московской области. Учился в Каширской общеобразовательной средней школе №7 Московской области, окончив её в 1985 году. В школе увлекался пожарно-прикладным спортом. с 1983 по 1985 года параллельно учился в Каширском межшкольном учебно-производственном комбинате по специальности модельщик. После школы работал слесарем второго разряда на заводе «Мосэнергомонтаж» в Москве. В 1986 году был призван в армию военным комиссариатом города Долгопрудный, вскоре оказался в Афганистане. Неоднократно совершал рейды по доставке материальных средств, во время которых показывал себя смелым и умелым воином. 12 октября 1986 года умер от ран, полученных в результате несчастного случая.

Был похоронен на кладбище «Красная поляна» в городе Лобня.

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Всесоюзная книга памяти павших в Афганской войне. БОНДАРЕВ Дмитрий Николаевич, рядовой